Kaschtanowo () ist ein russischer und ukrainischer Ortsname:
 Russland:
 Kaschtanowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Almenhausen und Neu Waldeck, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Kaschtanowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (Schmilgienen, 1938–1946 Kornfelde, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Ukraine:
 Kaschtanowo (Ukraine), Dorf im Rajon Berehowe, Oblast Transkarpatien